Sperling se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Calvin Ross Sperling
 Felix A.H. Sperling